La Mongolia è amministrativamente suddivisa in 21 ajmag (lingua mongola: аймаг). Ogni ajmag è suddiviso in sum (сум), che si suddividono a loro volta in bag. La capitale della Mongolia, Ulaanbaatar, è una municipalità indipendente, separata dalla provincia del Tôv in cui si trova.

Elenco delle province 

(*) Traslitterati secondo la convenzione ISO/R 9:1968
(**) La provincia di Gov'sümber si è scissa dal Dornogov' nel 1994

Note

Voci correlate 
 ISO 3166-2:MN

Altri progetti

Collegamenti esterni 
Mappe delle precedenti divisioni amministrative della Mongolia: